Whitechurch ist der Name folgender Orte:

 Whitechurch (County Dublin), in County Dublin, Republik Irland
 Whitechurch (County Kildare), in County Kildare, Republik Irland

Whitechurch ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Whitechurch

Siehe auch:
 Whitchurch